France Télévisions, empresa pública de televisió de França
 FashionTV, canal de televisió dedicat al món de la moda
 Free viewpoint television, sistema de video 3D que permet a l'usuari controlar el punt de vista
 Free to view, emissió de ràdio o televisió d'accés lliure però encriptat
 FTV també és el codi UCI del Fuerteventura-Canarias, equip ciclista històric d'Espanya